Le terme passe ou pass sanitaire peut désigner :
 le passeport sanitaire, un concept général décliné par pays ou localités, réapparu dans le cadre de la lutte contre la maladie Covid-19 ;
 le passe sanitaire européen, dénommé officiellement certificat Covid numérique de l'Union européenne (CCN-UE), un certificat mis en place spécifiquement par l'Union européenne pour lutter contre la Covid-19 au niveau des déplacements internationaux ;
 le passe vaccinal français, un certificat Covid numérique de l'Union européenne émis pour la France, ou par abus de langage, un certificat Covid émis par une autorité hors de France en vue d'une utilisation en France.